Oberstaat bezeichnet:
 Suzerän, ein Staat, dem in einer nichtbündischen staatsrechtlichen Staatenverbindung (Staatenstaat) die Souveränität zukommt, siehe Suzeränität
 Oberstaat (Engelskirchen), ein Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Bergischen Land